Lazer, est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Lazer (casques), est le nom d'un fabricant de casques de moto.
 Lazer, est une marque de produits électronique low-cost commercialisée par Auchan.